Just Like You (Falling in Reverse), een album van de rockband Falling in Reverse.
 Just Like You (Keb' Mo'), een album van de bluesmuzikant Keb' Mo'.
 Just Like You (Louis Tomlinson), een single